Маргарита Спиридонова:
 Спиридонова, Маргарита Игоревна (род. 1955) — советский и российский музыкант и педагог, профессор МГК имени П. И. Чайковского, заслуженная артистка России .
 Спиридонова, Маргарита Сергеевна (род. 1993) — российская футболистка и мини-футболистка.
 Спиридонова, Маргарита Юрьевна (род. 1990) — чемпионка мира и России по зимнему полиатлону .
 Спиридонова, Маргарита (род. 1989) — чемпионка России (АСМ) по пауэрлифтингу .
 Спиридонова, Маргарита (XIX век) — русская писательница .